Ульса́н () — город-метрополия в юго-восточной части Корейского полуострова, расположенный на берегу Японского моря в устье реки Тхэхваган, в 70 километрах к северу от Пусана. Крупнейший промышленный город страны, известный как «Столица экономики Республики Корея» или «Столица промышленности Республики Корея». Официальное название города по-корейски Город-метрополия Ульсан ( Ульсан кванъёкси). Географические координаты: . В прошлом город был центром корейского китобойного промысла, в июне 2005 года в Ульсане состоялось заседание Международной Китобойной Комиссии. В 2015 году город был объявлен претендентом на проведение Олимпийских Игр 2028 года с Пусаном.
Город известен своими достопримечательностями. Здесь находится самый большой парк в стране — «Большой ульсанский парк» и самая большая верфь в Мире — «Хёндэ хэви индастриз». В центре города стоит известный монумент «Башня промышленности» — символ города и промышленности страны.

Административное деление 

Ульсан разделён на 4 района («ку») и 1 уезд («кун»).

Экономика 
Город является крупнейшим промышленным городом страны. Он лежит в центре т. н. Ульсанского Промышленного Района. До 1962 года Ульсан был рыбным портом и сельскохозяйственным торговым центром. Затем здесь было построено множество заводов и фабрик. Основные отрасли промышленности: машиностроение, тяжёлое машиностроение, автомобилестроение, кораблестроение, нефтеперерабатывающая промышленность и др.

В Ульсане расположены крупнейший в мире автомобильный завод и судоверфь, принадлежащие компании Hyundai Motor. На этой Судоверфи построены суда класса Афрамакс по программе «Программе обновления флота ОАО „Новошип“» (в частности, NS Commander).

Кроме того, в Ульсане находится один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащий SK Energy.

Туризм и достопримечательности 
 Большой ульсанский парк — крупнейший парк в Республике Корея.
 Мыс Канджольгот
 Горы Йоннам-Альпс
 Большой парк Тхэхваган
 Крепость Сосэнпхо-вэсон
 Парк Хаксон
 Городская стена Онян-ыпсон
 Скала Тэванам
 Развалины крепости Кэунпхосон
 Скала Чхоёнам
 Дольмены в деревне Комданни
 Маяк Ульги
 Петроглифы Пангудэ в Тэгонни
 Петроглифы в Чхонджинни

Спорт 
В городе имеется футбольная команда «Ульсан Хёндэ».

Международные отношения

Города-побратимы 
  Хаги, Япония (1968)
  Хуалянь, Китайская Республика (1981)
  Портленд, США (1987)
  Чанчунь, Китай (1994)
  Измир, Турция (2002)
  Сантус, Бразилия (2002)
  Провинция Кханьхоа, Вьетнам (2002)
  Томск, Россия (2003)

Города-партнёры 
  Гуанчжоу, Китай (2000)
  Яньтай, Китай (2001)
  Уси, Китай (2006)
  Ниигата, Япония (2006)
  Циндао, Китай (2009)
  Карагандинская область, Казахстан (2010)
  Кумамото, Япония (2010)
  Басра, Ирак (2011)

См. также 
 Особые города Кореи
 Петроглифы в Ульсане

Примечания

Литература 
 

Города прямого подчинения Республики Корея
Города-миллионеры Республики Корея